Józef Męciński (1743–1813), franciszkański zakonnik i kaznodzieja
 Józef Męciński (1839–1921), powstaniec styczniowy, poseł do Sejmu Krajowego Galicji , hrabia, właściciel dóbr